Ein Ganglion inferius (unteres Ganglion), bei Tieren als Ganglion distale bezeichnet, kommt im IX. und X. Hirnnerv vor. Es liegt jeweils unmittelbar unterhalb der Austrittsstelle (Foramen jugulare) dieser Nerven aus der Schädelkapsel. Beide Nerven durchlaufen vorher, noch innerhalb der Schädelhöhle, ein Ganglion superius. Diese Ganglien entsprechen dem Spinalganglion eines Spinalnervs, in ihnen liegen die Zellkörper der sensiblen Neurone.

Ganglion inferius (distale) des Nervus glossopharyngeus 
Das untere Ganglion des IX. Hirnnervs wird auch Ganglion petrosum genannt. In ihm liegen die Zellkörper der sensorischen Neurone dieses Nervs, die Geschmacksfasern zum hinteren Zungendrittel entsenden.

Ganglion inferius (distale) des Nervus vagus 
Das untere Ganglion des X. Hirnnervens wird auch als Ganglion nodosum bezeichnet. In diesem Ganglion liegen die Zellkörper der sensiblen Neurone für die Empfindungen aus den Eingeweiden (allgemein viszeroafferent) sowie der Geschmacksfasern vom Zungengrund und Kehldeckel (speziell viszeroafferent).

Hirnnerv
Inferius
Vagus